Рома́н Ю́рьевич Ляше́нко (2 мая 1979, Мурманск — 6 июля 2003) — российский хоккеист, центральный нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2002).

Биография 
Родился 2 мая 1979 года в Мурманске. Воспитанник ярославского «Торпедо», где начал играть. Чемпион России 1997 года, бронзовый призёр 1998, 1999 годов. Всего в «Торпедо» провёл 130 матчей, заработал 44 очка (22+22). В составе молодёжной сборной России стал бронзовым призёром чемпионата мира 1997 года, серебряным призёром чемпионата мира 1998 года и золотым медалистом чемпионата мира 1999 года (капитан) .

Начал карьеру в НХЛ в «Даллас Старз» в сезоне 1999/2000. Финалист Кубка Стэнли 2000 года. 12 марта 2002 года вместе с Мартином Ручински был отправлен в «Нью-Йорк Рейнджерс» в обмен на Мэнни Малхотру и , где провёл оставшуюся часть сезона. На следующий год он сыграл лишь две игры с «Нью-Йорк Рейнджерс», большую же часть времени провёл в его фарм-клубе «Хартфорд Вулф Пэк». Всего за 138 матчей в НХЛ набрал 23 (14+9) очка.

Вице-чемпион мира 2002 года в составе национальной команды. По некоторой информации, агент Ляшенко вёл переговоры с тольяттинской «Ладой» и ярославским «Локомотивом» о продолжении карьеры в России.

7 июля 2003 года Роман Ляшенко был найден мёртвым в номере отеля в Анталье, где отдыхал с матерью и сестрой. По официальной версии, сначала он пытался перерезать вены, а затем повесился. Была найдена предсмертная записка, в которой Ляшенко якобы у кого-то просит прощения и где содержалось его признание о неизлечимой болезни. Однако врачи никаких заболеваний не обнаружили Родные факт самоубийства не признали..

Похоронен на Леонтьевском кладбище Ярославля.

Статистика

Клубная карьера

В сборной

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки «Мичиган Кей-Уингз»
Игроки «Даллас Старз»
Игроки «Юта Гриззлис»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Похороненные на Леонтьевском кладбище Ярославля
Повесившиеся
Задрафтованные ХК «Даллас Старз»